Алекса́ндр Ива́нович Половко́в (; 4 октября 1979, Свердловск, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, защитник.

Биография 
Футболом начал заниматься в Свердловске в ДЮСШ «Шахтёр», в 12 лет. Первый тренер — Н. В. Данченко.

С 1997 года по 2000 год выступал в чемпионате Луганской области за «Шахтёр» (Свердловск) и «Эллада» (Луганск). В июле 2000 года провёл два матча за «Динамо» (Стаханов) в Кубке ААФУ. В августе 2000 года перешёл в алчевскую «Сталь». В начале выступал за «Сталь-2», во Второй лиге. В команде дебютировал 26 августа 2000 года в матче против харьковского «Арсенала» (3:1). 20 августа 2001 года дебютировал в алчевской «Стали» в матче против команды «Электрометаллург-НЗФ» (1:1).

В сезоне 2002/03 выступал в луганском «Шахтёре» на правах аренды. Летом 2007 года перешёл в луганскую «Зарю». В команде дебютировал 16 сентября 2007 года в матче против криворожского «Кривбасса» (1:2). В сезоне 2008/09 провёл всего 5 матчей из-за травмы.

8 августа 2015 года сыграл за сборную ЛНР в товарищеском матче против ДНР (4:1).
 
Александр Половков — мастер спорта Украины по футболу.

Личная жизнь 
Женат, имеет дочь Арину. Имеет средне-техническое образование и неполное высшее. В начале октября 2006 года попал в автомобильную аварию. В его машину «Audi» врезался грузовик «КамАЗ», подушка безопасности спасла Александра от повреждений. Его машина после столкновения не подлежит ремонту. Половков спонсор детского футбольного турнира в Свердловске. Идею турнира подал один из его первых тренеров Владимир Дмитриевич Иванов. Он и сейчас занимается детским футболом.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Сталь» (Алчевск)
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Шахтёр» Свердловск
Игроки ФК «Сталь-2» Алчевск
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Шахтёр» Луганск
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Андижан»